Denner
 Alfred Denner, éducateur et résistant et frère aîné de l'acteur Charles Denner;
 Balthasar Denner (1685-1747), peintre allemand ;
 Charles Denner (1926-1995), acteur de cinéma français d'origine polonaise et frère d' Alfred Denner;
 Jacob Denner (1681-1735), fils et successeur du facteur d'instruments à vent spécialisé dans les bois Johann Christoph Denner;
 Johann Christoph Denner (1655-1707), inventeur probable de la clarinette. 
 Michael Denner (1958- ), guitariste danois.

Autre 
 Denner, chaîne de magasins suisse.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Patronyme juif